Isla San José kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla San José (ö i Colombia),

Falklandsöarna 

 Weddell Island (ö i Falklandsöarna),

Mexiko 

 Isla San José, Baja California Sur, ö, 
 Isla San José, Oaxaca, ort, San José Independencia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar